Smysl života může znamenat:

 účel nebo cíl života, viz článek smysl života
 film Monty Python: Smysl života
 Odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec z románu Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii